Lagerwey steht für:

 Lagerwey (Windkraftanlagenhersteller), niederländisches Unternehmen

Personen:
 Engelbertus Lagerwey (1880–1959), altkatholischer Bischof von Deventer 
 John Lagerwey (* 1946), US-amerikanischer Sinologe